Alman steht für:

 Alman, mythologische Gestalt der frühen Alemannen, siehe Herkuleskeule (Amulett) #Deutscher Herkules
 Alman (Ethnophaulismus), türkisches Slangwort für „Deutscher“

Alman ist der Familienname von:
 Samuel Alman (1879–1947), russisch-britischer Chorleiter und Komponist

Siehe auch:
 Allman
 Allmann
 Allmen
 Almane